Beloved steht für:
 Beloved, Originaltitel des Romans von Toni Morrison aus dem Jahr 1987, siehe Menschenkind (Roman)
 Beloved, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Menschenkind von 1998
 Beloved (Band), eine Post-Hardcore-Band aus North Carolina (USA)
 The Beloved, britische Musikgruppe
 Most Beloved, ein Album von Leslie Cheung